Parasyllidea är ett släkte av ringmaskar. Parasyllidea ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Parasyllidea